TPF est un sigle, qui signifie ou désigne :

 Taxe de publicité foncière, impôt sur les transactions immobilières en France.
 Transports publics fribourgeois, entreprise suisse de transport en commun.
 Tribunal pénal fédéral, juridiction fédérale suisse de première instance en matière pénale.
 En informatique, Transaction processing facility, système d'exploitation développé par IBM.
 En astronomie, Terrestrial Planet Finder, projet d'interféromètre spatial ayant pour mission de détecter des exoplanètes.
 Tarbes Pyrénées Football, club de football de la ville de Tarbes, Hautes-Pyrénées.
 Le jeu vidéo Transport Fever.